Mühlberg (Elbe), municipi alemany de l'estat de Brandenburg 
 Batalla de Mühlberg (24 d'abril de 1547), entre les tropes de l'emperador Carles V i les de la Lliga Smalkalda, amb el triomf de les primeres 
 Pont de Mühlberg, pont construït el 1991 al barri de Can Baró (Barcelona)